Die Saison 2009/10 im DVV-Pokal begann mit dem Achtelfinale am 28./29. November 2009 und endete mit den Endspielen am 7. März 2010 im Gerry-Weber-Stadion in Halle. Titelverteidiger waren Generali Haching bei den Männern und Rote Raben Vilsbiburg bei den Frauen. Bei den Endspielen setzten sich die Frauen des Dresdner SC mit 3:1 gegen den VfB 91 Suhl und die Männer von Titelverteidiger Generali Haching mit 3:2 gegen evivo Düren durch.

Mannschaften 

Die Regionalpokalsieger wurden am 31. Oktober und 15. November 2009 ermittelt. Bei den Frauen gab es am 10. und 11. Oktober eine zusätzliche Qualifikation, bei der die Aufsteiger der Bundesliga und die schlechtesten Mannschaften der letzten Saison aufeinandertrafen. Sonthofen setzte sich in Lohhof ebenso mit 3:0 durch wie Potsdam gegen Aachen. Sinsheim erreichte wegen des Rückzugs von Bayer Leverkusen kampflos das Achtelfinale.

Männer

Frauen

Weblinks 
 Ergebnisse beim DVV

2009/10
Volleyballsaison 2009/10